Neuhaus (din germană: „casă nouă”) poate să însemne:

Localități

Austria 
 Neuhaus, comună din districtul Völkermarkt
 Neuhaus am Klausenbach, comună din Burgenland
 localitatea Neuhaus, parte a comunei Gaming, Austria Inferioară
 localitatea Neuhaus, parte a comunei Geinberg, Austria Superioară
 localitatea Neuhaus, parte a comunei Pürgg, districtul Liezen, landul Stiria
 localitatea Neuhaus, parte a comuneiWeissenbach an der Triesting)]], districtul Baden, Austria Inferioară
 localitatea Neuhaus an der Donau Austria Superioară
 localitatea Neuhaus in der Wart, districtul Oberwart

Germania 
 Amt Neuhaus, comună din districtul Lüneburg, landul Saxonia Inferioară
 Neuhaus-Schierschnitz, comună din districtul Sonneberg, landul Turingia
 Neuhaus am Inn, comună din districtul Passau, landul Bavaria
 Neuhaus am Rennweg, oraș din districtul Sonneberg, landul Turingia
 Neuhaus an der Pegnitz, o comună din districtul Nürnberger Land, landul Bavaria

Belgia 
 Neuhaus, producător de ciocolată